Ґерстенберг, Герстенберг () — багатозначний термін

 Герстенберг — громада в Німеччині

 Вальтер Ґерстенберг (1904—1988) — німецький музикознавець і педагог.
 Генріх Вільгельм фон Ґерстенберг (1737—1823) — німецький письменник.
 Йоганн Даніель Ґерстенберг (Іван Данилович; 1758—1841) — засновник і власник однієї з перших музично-видавничих фірм в Росії.